«José Soler» - conjunto del nombre propio José y el apellido Soler - puede referirse a:

Personajes 
 José Soler y Aracil (1859-1902), político español (:w:ca).
 José I. Soler Bayona (1967-), exfutbolista y entrenador español (:w:ca).
 José Soler Carnicer (1931-), escritor español.
 Josep Maria Soler y Canales, abad de Montserrat
 José Mª Soler y Díaz-Guijarro (1905-1963), abogado español - primer Teniente Alcalde de Madrid.
 José Mª Soler García (1905-1996), investigador español.
 José Soler Moya (1970-), exfutbolista y entrenador español.
 José Soler Puig (1916-1996), novelista cubano.
 José Soler, actor colombiano.